E262 est le numéro E de deux additifs alimentaires, tous deux sels de l'acide acétique. Ce sont des régulateurs alimentaires de pH (correcteurs d'acidité) et des agents conservateurs (antimicrobiens) présents dans les fruits et les produits fermentés.
 l'acétate de sodium (), de formule CH3COONa
 le diacétate de sodium (), de formule NaH(C2H3O2)2

Références 

262